Deutsche 19. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 19. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 19. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg